Pleyel ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Pleyel (1821–1887), französischer Klavier- und Cembalobauer
 Camille Pleyel (1788–1855), französischer Pianist, Musikverleger und Inhaber des größten Pariser Konzertsaals
 Ignaz Pleyel (1757–1831), österreichisch-französischer Komponist und Klavierfabrikant
 Johann Nepomuk Pleyel (1754–1811), österreichischer Musiklehrer
 Marie Moke-Pleyel (1811–1875), französisch-belgische Pianistin
 Peter Pleyel (* 1928), österreichischer Grafiker und Autor
 Sabine Pleyel (* 1958), österreichische Künstlerin

Pleyel steht für:
 Pleyel, französische Klavierfabrik und -marke
 (11524) Pleyel, Asteroid des Hauptgürtels
 Salle Pleyel, Konzertsaal in Paris